Бьорнсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бьорнсен, Сэйди (род. 1989) — американская лыжница, призёрка этапа Кубка мира.
 Бьорнсен, Эрик (род. 1991) — американский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи.